Gnojnice je lahko:
 Gnojnice, Mostar (Bosna in Hercegovina)
 Gnojnice, Hrvaška